

Geografia 
 Lami  – città della provincia di Rewa (Figi)

Persone 
 Adel Lami (1985) – calciatore qatariota
 Alessandro Lami (1949-2015) – filologo classico, grecista e accademico italiano
 Amelio Lami (1915-1977) – calciatore italiano
 Basilio Lami Dozo (1929-2017) – generale argentino
 Edgardo Lami Starnuti (1887-1968) – politico, avvocato e giornalista italiano
 Francesco Lami (1910-1977) – politico italiano
 Gian Franco Lami (1946-2011) – filosofo e accademico italiano
 Giovanni Lami (1697-1770) – storico, bibliotecario e abate italiano
 Guido Lami (1888-1941) – generale italiano del Regio Esercito
 Lucio Lami (1936-2013) – giornalista, scrittore e paroliere italiano
 Marta Lami, nota anche con lo pseudonimo di Maeva (1947) – cantante italiana
 Mitì Vigliero Lami, pseudonimo di Maria Teresa Vigliero Lami (1957) – giornalista, scrittrice, poetessa ed umorista italiana
 Niccolò Lami (1793-1863) – giurista italiano
 Paolo Lami (1907-1970) – calciatore italiano
 Waleed Salem Edwairej Al-Lami (1992) – calciatore iracheno

Altro 
 Lami – mitico ecista, fondatore di diverse colonie in Sicilia (Trotilo e Tapso)
 Palazzo Adami Lami – edificio storico di Firenze
 Villa I Lami – villa nei pressi di Scandicci, città metropolitana di Firenze